Сан-Жуан-да-Бализа () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рорайма. Составная часть мезорегиона Юг штата Рорайма. Входит в экономико-статистический микрорегион Судести-ди-Рорайма. Население составляет 6 769 человек на 2010 год. Занимает площадь 4 284,506 км². Плотность населения — 1,58 чел./км².

Покровителем города считается Иоанн Креститель.

История 
Город основан в 1982 году.

Первые поселенцы начали прибывать в регион в 80-е годы, с открытием автострады BR 210.
Назван в честь святого Иоанна Крестителя.

Границы 	
Муниципалитет граничит:	
 на севере —  	муниципалитет Каракараи
 на востоке —  	муниципалитет Каруэби	
 на юге —  	штат Амазонас
 на юго-западе —  	муниципалитет Рорайнополис
 на западе —  	муниципалитет Сан-Луис

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 7 516 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 21.237.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 3.944,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,729 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: экваториальный.

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Рорайма